Гоч:

 Гоч (журнал).

 Гоч, Марсель (род. 1983) — немецкий хоккеист.
 Гоч, Николай (род. 1986) — немецкий хоккеист.
 Гоч, Цяньхун (Хэ Цяньхун; род. 1968) — китайская и немецкая спортсменка, игрок в настольный теннис.